Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Synowiec – polski ekonomista i polityk, poseł na Sejm
 Jerzy Synowiec – polski prawnik, adwokat i samorządowiec związany z Gorzowem Wielkopolskim
 Jerzy Synowiec – polski chemik
 Ludwik Synowiec – polski hokeista, olimpijczyk
 Piotr Synowiec – polski samorządowiec i przedsiębiorca
 Tadeusz Synowiec – polski piłkarz